WKK steht für:
 Wärme-Kraft-Kopplung, Schweizerisch für Kraft-Wärme-Kopplung
 Wehrkreiskommando, Musterungs- und Einberufungsbehörden der DDR, siehe Ersatzwesen #Deutsche Demokratische Republik
 Westküstenklinikum, Krankenhaus mit Standorten in Heide und Brunsbüttel
 Aleknagik Airport (IATA-Code), Flughafen von Aleknagik, Dillingham Census Area, Alaska

WKK